Mariscal hace referencia a varios artículos:

Cargo
 Mariscal, oficial de alta graduación en las antiguas milicias de Europa.
 Mariscal de campo, o simplemente Mariscal, es un rango militar con diversos significados según el país de que se trate.

Apellido
Alfredo Barba Mariscal, político de Jalisco, México.
Ana Mariscal, una de las mejores directoras del cine europeo del siglo XX.
Ángel Mariscal, futbolista internacional español de la década de 1920 y 1930.
Antonio Mariscal Trujillo, escritor español especializado en historia local de Jerez de la Frontera y la provincia de Cádiz.
Carmen Mariscal, artista mexicana.
Diana Mariscal, actriz y cantante mexicana.
Federico Ernesto Mariscal Piña, arquitecto mexicano, uno de los más importantes de su época. 
Ignacio Mariscal, político, jurista, diplomático y escritor mexicano.
Javier Mariscal, reconocido diseñador multidisciplinar español.
José Mariscal, futbolista español.
Julio Mariscal Montes, poeta español.
Margarita Mariscal de Gante, política y jurista española.
Nicolás Mariscal Piña arquitecto mexicano
Patricia Mariscal, deportista mexicana que compitió en taekwondo. 
Rosa Mariscal, actriz española.
Silvestre G. Mariscal, militar mexicano.
Silvia Mariscal, actriz mexicana.
Vicente Mariscal, militar y político mexicano.